L'edizione 1939 della Gruppa B fu la 4ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale della Krylja Sovetov Mosca.

Stagione

Formula 
Dopo la sperimentazione del precedente campionato che vedeva tutte le squadre partecipanti, fu ripristinata la seconda serie, ma non la terza, che fu ripresa solo nel 1963: ciò portò all'abolizione delle retrocessioni.

Più di metà delle formazioni partecipanti erano squadre che avevano partecipato alla Gruppa A 1938 ed erano state retrocesse.

In questa stagione alla Gruppa B parteciparono 23 squadre che si incontrarono tra di loro in gare di sola andata, per un totale di 22 incontri per squadra: venivano assegnati due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Venivano promosse in Gruppa A le prime due classificate.

Squadre partecipanti

Profili

Classifica finale

Verdetti
Kryl'ja Sovetov Mosca e Lokomotiv Tbilisi promossi in Gruppa A.

Risultati

Note

Voci correlate
Gruppa A 1939
Kubok SSSR 1939

Collegamenti esterni

Calcio nel 1939
1939